Tjekkiske 1. liga, også kaldet HET Liga af sponsorhensyn (og tidligere Synot liga og Gambrinus Liga) er den bedste fodboldrække i Tjekkiet og består af 18 professionel fodboldklubber, hvoraf de to dårligst placeret i hver sæson rykker ned i den tjekkiske 2. liga. Sæson kører fra august til maj og består af 30 runder, hvilket betyder at hvert hold spiller mod hinanden to gange, én gang hjemme og én gang ude. Turneringen er per 2011, rangeret som nummer 18 af UEFA.

Med 12 titler er Sparta Prag den mest succesfulde klub i turneringens historie. Desuden har SK Slavia Prag, FC Slovan Liberec, FC Banik Ostrava og senest FC Viktoria Plzeň også vundet turneringen.

Mestre

Mestre efter år

Fodboldligaer
1. liga
Etableret i 1993